Chris Blight (1982-), joueur professionnel de hockey sur glace britannico-canadien.
 Ellen Blight, également connue sous le nom d'Helen Bright (1833 ou 1834-1850), dompteuse anglaise de fauves.
 John Thomas Blight (1835-1911), artiste et archéologue anglais.
 Rick Blight (1955-2005), professionnel canadien de hockey sur glace.